

Sigle 
 Solid Rocket Booster – razzo a combustibile solido utilizzato dallo Space Shuttle
 Sulfate Reducing Bacteria – Batteri solfato riduttori
 Stazione Radio Base

Astronomia 
 SRB – sottotipo di variabile semiregolare

Codici 
 SRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Rosa de Abuna (Bolivia)
 srb – codice ISO 639-3 della lingua sora
 SRB – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Serbia

Musica 
 SRB – Acronimo di Steve Rogers Band

Altro 
 SRB – vecchia targa automobilistica di Strausberg (Germania)
 SRB – targa automobilistica della provincia di Rybnik (Polonia)